Fife kan syfta på följande:
 FIFe, förkortning för Federation Internationale Féline, ett internationellt raskattsförbund

Geografi

Storbritannien 

 Fifeshire (grevskap i Storbritannien), distrikt, Skottland, 
 Fife, kommun, Skottland,

USA 

 Fife (ort), Washington, Pierce County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar